Cor Petit Jr, personatge de ficció del manga i anime Bola de Drac,
 Cor Petit, Gran Rei dels Dimonis, personatge de ficció del manga i anime Bola de Drac i pare de l'anterior.